Боби Канавале (; рођен 3. маја 1970. у Јунион Ситију, Њу Џерзи) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1996. || Нисам Рапорт ||-{I'm Not Rappaport}- || муштерија на паркингу || 
|-
| 1996. ||Ноћ пада на Менхетн ||-{Night Falls on Manhattan}- || Вигодин асистент || 
|-
| 1999. || Глорија ||-{Gloria}- || Џек Хесус Нуњез || 
|-
| 1999. || Сакупљач костију ||-{The Bone Collector}- || детектив Стив || 
|-
| 2000. || Три ујутру ||-{3 A.M.}- || Хосе || 
|-
| 2002. || Вошингтон Хајтс ||-{Washington Heights}- || Ејнџел || 
|-
| 2002. || Гуру ||-{The Guru}- || Ренди || 
|-
| 2003. || Пречица до среће ||-{Shortcut to Happiness}- || полицајац || 
|-
| 2003. || Чувар станице ||-{The Station Agent}- || Џо Орамас || номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
| 2004. || Рај ||-{Haven}- || поручник || 
|-
| 2004. || Јесте ли за плес? ||-{Shall We Dance?}- || Чик || 
|-
| 2005. || Срећни завршеци ||-{Happy Endings}- || Хавијер Дуран || 
|-
| 2005. || Романса и цигарете ||-{Romance & Cigarettes }- || Чети || 
|-
| 2006. || Ноћни слушалац ||-{The Night Listener}- || Џес || 
|-
| 2006. || Нација брзе хране ||-{Fast Food Nation}- || Мајк || 
|-
| 2006. || Змије у авиону ||-{Snakes on a Plane}- || Хенк Харис || 
|-
| 2006. || 10 ствари или мање ||-{10 Items or Less}- || Боби || 
|-
| 2007. || Десет заповести ||-{The Ten}- || Марти Макбрајд || 
|-
| 2007. || Посвета ||-{Dedication}- || Дон Мејерс || 
|-
| 2008. || Смртна претња ||-{The Take}- || Стив Перели || 
|-
| 2008. || Смањени капацитет ||-{Diminished Capacity}- || Ли Вивијан || 
|-
| 2008. || Унапређење ||-{The Promotion}- || др Марк Тимс || 
|-
| 2008. || 100 корака ||-{100 Feet}- || Лу Шенкс || 
|-
| 2009. || Пол Бларт: Полицајац из тржног центра ||-{Paul Blart: Mall Cop}- || Џејмс Кент || 
|-
| 2009. || Радосни џентлмен ||-{The Merry Gentleman}- || Мајкл Елкхарт || 
|-
| 2009. || Кратки разговори са огавним мушкарцима ||-{Brief Interviews with Hideous Men}- || субјекат бр. 40 || 
|-
| 2010. || Резервни играчи ||-{The Other Guys}- || Џими || 
|-
| 2011. || Победник ||-{Win Win}- || Тери Делфино || 
|-
| 2011. || Сапутник ||-{Roadie}- || Ренди Стивенс || 
|-
| 2013. || Филм 43 ||-{Movie 43}- || Супермен || сегмент: -{Super Hero Speed Dating}-
|-
| 2013. || Паркер ||-{Parker}- || Џејк Фернандез || 
|-
| 2013. || Лавлејс ||-{Lovelace}- || Бачи || 
|-
| 2013. || Несрећна Џасмин ||-{Blue Jasmine}- || Чили || 
|-
| 2014. || Кувар ||-{Chef}- || Тони || 
|-
| 2014. || Одрасли почетници ||-{Adult Beginners}- || Дени || 
|-
| 2014. || Ени ||-{Annie}- || Гај Данлили || 
|-
| 2015. || Дени Колинс ||-{Danny Collins}- || Том Донели || 
|-
| 2015. || Шпијуни ||-{Spy}- || Серџио де Лука || 
|-
| 2015. || Антмен ||-{Ant-Man}- || Џим Пакстон || 
|-
| 2015. || Татица се вратио ||-{Daddy's Home}- || др Емилио Франсиско || 
|-
| 2016. || Основни принципи добра ||-{The Fundamentals of Caring}- || Кеш ||непотписан 
|-
| 2017. || Тврд орах 2 ||-{The Nut Job 2: Nutty by Nature}- || Франки (глас) || 
|-
| 2017. || Ја, Тоња ||-{I, Tonya}- || Мартин Мадокс || 
|-
| 2017. || Џуманџи: Добродошли у џунглу ||-{Jumanji: Welcome to the Jungle}- || Расел ван Пелт || 
|-
| 2017. || Фердинанд ||-{Ferdinand}- || Валијенте (глас) || 
|-
| 2018. || Антмен и Оса ||-{Ant-Man and the Wasp}- || Џим Пакстон || 
|-
| 2019. || Ирац ||-{The Irishman}- || Џозеф Н. Гало || 
|-
| 2021. || Громовнице ||-{Thunder Force}- ||Вилијам Стивенс / Краљ ||
|-
| 2021. || Певајмо 2 || -{Sing 2}- || Џими Кристал (глас) || 
|-
| 2022. || Плавуша || -{Blonde}- || Џо Димаџо || 
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|1999–2001|| Трећа стража ||-{Third Watch}-||Роберто Кејфи||38 епизода
|-
|2000.|| Секс и град ||-{Sex and the City}-||Адам Бол||1 епизода
|-
|2002.|| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве||-{Law & Order: Special Victims Unit}-||Кајл Новачек ||1 епизода
|-
|2002.|| Али Мекбил ||-{Ally McBeal}-||Вилсон Џејд||5 епизода
|-
|2002.|| Ред и закон ||-{Law & Order}-||Ренди Портер||1 епизода
|-
|2003.|| Оз||-{Oz}-||Алонсо Торкемада||2 епизоде
|-
|2004.|| Два метра под земљом ||-{Six Feet Under}-||Хавијер ||3 епизоде
|-
|2004–2006, 2018|| Вил и Грејс ||-{Will & Grace}-||Винс Д'Анџело||15 епизода
|-
|2007.|| Ред и закон ||-{Law & Order}-||Џеј Пи Ланг||1 епизода
|-
|2008–2009|| Злочини из прошлости ||-{Cold Case}-||Еди Сакардо||7 епизода
|-
|2010.|| Амерички тата ||-{American Dad!}-||детектив Чаз Мигачио ||1 епизода
|-
|2012.|| Модерна породица ||-{Modern Family}-||Луси||1 епизода
|-
|2012.|| Царство порока ||-{Boardwalk Empire}-||Џип Розети||11 епизодаНаграда Еми за најбољег споредног глумца у драмској серијиноминација - Награда Удружења глумаца за најбољу глумачку поставу у драмској серији (2012)
|-
|2012–2013|| Сестра Џеки ||-{Nurse Jackie}-||др Мајк Круз||12 епизоданоминација - Награда Удружења глумаца за најбољу глумачку поставу у хумористичкој серији (2013)
|-
|2016.|| Винил ||-{Vinyl}-||Ричи Финестра||10 епизода
|-
|2017.|| Господин Робот ||-{Mr. Robot}-||Ирвинг||8 епизода
|-
|2021.|| Девет потпуних незнанаца ||-{Nine Perfect Strangers}-||Тони Хогберн||8 епизода
|-
|2022.|| Под будним оком ||-{The Watcher}-||Дин Бранок||7 епизода
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Амерички глумци
Добитници награде Еми